Соревнования по плаванию брассом у женщин на дистанции 50 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу с 9 по 10 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 46 спортсменок.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация

Полуфинал 

Плавание на летней Универсиаде 2015